Il singolare del torneo di tennis WCT Tournament of Champions 1977, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Harold Solomon che ha battuto in finale Ken Rosewall 7–6, 6–2, 2–6, 0–6, 6–3.

Tabellone

Collegamenti esterni 

WCT Tournament of Champions 1977